Roșioara se poate referi la:
Roșioară, pește de apă dulce
Roșioara, Vâlcea
Roșioara, Vrancea

Vezi și
Roșu (dezambiguizare)
Roșia (dezambiguizare)
Roșiori (dezambiguizare)